Хайнрих I (Heinrich, Henry, Henri) може да се отнася за:

 Хайнрих I Птицелов (876-936), крал на Германия
 Хайнрих I (938-955), херцог на Бавария
 Хайнрих I Младши (940-989), херцог на Каринтия
 Хайнрих I Австрийски (умр. 1018), маркграф на Австрия
 Анри I (1031-1060), крал на Франция
 Хенри I Боклерк (1068-1135), крал на Англия
 Хайнрих I (ок. 1111-1196), граф на Намюр (Хайнрих I) 1139, граф на Люксембург (Хайнрих IV)
 Хайнрих I (ок. 1160-1190), граф на Бар oт 1170
 Хайнрих I (1165-1235), херцог на Брабант
 Хенрих I Фландърски (ок. 1174-1216), император на Латинскaтa империя
 Хайнрих I Детето (1244-1308), ландграф на Хесен
 Анри Христоф (1767-1820), единствен крал на Хаити, под иметo Хайнрих I.